Малкинский район () — административный район в составе Кабардино-Балкарской АССР.

Административный центр — село Псынадаха.

География 
Малкинский район располагался в северо-западной части республики, в её предгорной зоне. Граничил Баксанским районом на востоке, с Нагорным районом на юге и со Ставропольским краем на западе и севере. Площадь района составляло — 290 км².

История 
Малкинский район был образован Постановлением ВЦИК от 26 декабря 1937 года в результате разукрупнения Нагорного района. В состав новообразованного района было включено 11 сельсоветов: Залукокоажский, Зольский, Малкинский, Брунентальский, Светловодский, Псынодахский, Батехский, Камлюкский, Шардаковский, Залукодесский и конесовхоз №34.

23 декабря 1938 года Верховным Советом КБАССР установлен указ о преобразовании Малкинского района в Зольский. 2 марта 1939 года Малкинский район преобразован в Зольский район.

Административное деление 
В состав Малкинского района входили:

Население 
По переписи 1939 года, в районе проживало 13 667 человек. Из них:

Примечания 

Упразднённые районы Кабардино-Балкарии